A Supertaça Cândido de Oliveira foi a 23ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira.

Jogou-se a 4 de Agosto de 2001, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. O jogo opôs o Boavista Futebol Clube, vencedor da Primeira Liga e o Futebol Clube do Porto vencedor da Taça de Portugal.

Esta foi a primeira edição em que a discussão do troféu se decidia apenas num só jogo.

Ficha de Jogo

Campeão

Ver também
Supertaça Cândido de Oliveira

Ligações externas
FPF-Supertaça-JOGOS E RESULTADOS
Ficha técnica

Supertaça Cândido de Oliveira
Futebol de 2001 em Portugal
Partidas do Futebol Clube do Porto